Renner puede referirse a:

Nombres geográficos 
 Renner Corner, una localidad en los Estados Unidos.
 Renner, Dallas, Texas, una localidad en los Estados Unidos.
 Renner, Indiana, una localidad en los Estados Unidos.
 Renner, South Dakota, una localidad en los Estados Unidos.

Personas 
 Otto Renner (1883 – 1960), un naturalista, genetista alemán.
 Susanne Renner (1954), una botánica alemana.
 Karl Renner (1870 – 1950), un político austriaco.
 Paul Renner (1878 – 1956),  un tipógrafo alemán.
 Jeremy Renner (1971), un actor y músico estadounidense.